zdrobnienie od imienia Karol lub Leopold
 „Lolek” – polski film dokumentalny
 Bolek i Lolek – filmy animowane
 Elwro 481 Lolek – polski kalkulator
 potocznie joint